Натуральне число 31
 31 рік до нашої ери
 31 рік нашої ери
 31 століття до нашої ери
 31 століття нашої ери